Claiborne peut faire référence à :

Patronyme
Billy Claiborne (1860-1882), un hors-la-loi américain ;
Ferdinand Claiborne (1773-1815), un militaire américain ; 
James Clayborne (1963-), un homme politique américain.
Liz Claiborne (1929-2007), une créatrice de mode et femme d'affaires américaine ;
Morris Claiborne (1990-), un joueur américain de football américain ;
Preston Claiborne (1988-), un joueur américain de baseball ;
William Claiborne (vers 1600-vers 1677), un pionnier anglais ;
William Charles Cole Claiborne (1775-1817), un homme politique américain ;
Dolores Claiborne, personnage fictif issu du roman du même nom écrit par Stephen King et publié en 1992, ainsi que de son adaptation cinématographique réalisée par Taylor Hackford et sortie en 1995 ;

Prénom
Claiborne Fox Jackson (1806-1862), un homme politique américain, qui fut gouverneur du Missouri ;
Claiborne Pell (1918-2009), un homme politique américain, qui fut sénateur de Rhode Island et a donné son nom au Claiborne Pell Newport Bridge, à Newport, dans ce même état ;

Toponyme
les , aux États-Unis ;
 la census-designated place de Claiborne en Louisiane, aux États-Unis ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme